est une ville située dans la sous-préfecture de Sorachi, sur l'île de Hokkaidō, au Japon.

Géographie

Démographie 
Fin 2009, la population d'Iwamizawa était estimée à , répartis sur superficie de  (densité de population de ).

Clima

Histoire 
La ville moderne d'Iwamizawa est fondée le .

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Ville au Japon